– japońskie słowo oznaczające potwora o nieznanym, niejasnym pochodzeniu i różnej postaci, nawiedzającego, unieruchamiającego, niszczącego lub zatapiającego statki na morzu.

Anime 
 Ayakashi: Samurai Horror Tales, horror anime nadawany w 2006 roku
 Ayakashi, powieść wizualna będąca adaptacją anime
 Ghost Slayers Ayashi, seria anime
 Potwory użyte przez Gedōshū w Samurai Sentai Shinkenger
 Potwory przedstawione w anime oraz mandze Kekkaishi
 Potwory przedstawione w anime oraz mandze Omamori Himari
 Potwory przedstawione w anime oraz mandze Księga przyjaciół Natsume
 Potwory przedstawione w anime oraz mandze Noragami

Zobacz też 
 lista legendarnych stworzeń Japonii
 Yōkai
 Kaidan

Przypisy 

Istoty w mitologii japońskiej